Сёйланн () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Сёйланн, Гейр — норвежский кёрлингист.
 Сёйланн, Олаф (род. 1952) — норвежский гребец-байдарочник, участник летних Олимпийских игр 1976.